Sânpaul se poate referi la:

 Localități din România
 Sânpaul - localitate din județul Arad
 Sânpaul - localitate din județul Cluj, reședința comunei cu același nume
 Sânpaul - localitate din județul Harghita
 Sânpaul - localitate din județul Mureș, reședința comunei cu același nume